The Platters () — вокальний афроамериканський гурт з Лос-Анджелеса, який сформувався 1953 р. Відомі як автори й виконавці легкої музики в період розквіту рок-н-ролу. До склад гурту входили музиканти: Тоні Вільямс (вокаліст), Девід Лінч, Пол Роб, Герб Рід і Зола Тейлор.

За роки своєї діяльності музиканти записали приблизно 400 пісень, копії яких розійшлися світом 89 мільйонним накладом. Гурт дав концерти більш ніж у 90 країнах, де зібрав 230 різноманітних нагород. The Platters брали участь у зйомках фільмів, таких як: «Rock Around The Clock» (1956), «Дівчино, я не можу допомогти», «Європа вночі», «Дівчата з міста», «Карнавальний рок» (Carnival Rock, 1957) тощо.

The Platters вписані до Зали слави вокальних гуртів 1998 р. і до Зали слави рок-н-ролу 1990 р.

Це перший рок-н-рольний гурт, який потрапив до десятки американського хіт параду. Його найкращими піснями є: «», «» та «Тільки ти».

Позиції в чартах

Джерела 
 The Platters Information Site 
 Herb Reed and The Platters web site
 Sonny Turner, Legendary Former Lead Singer of the Platters
 Monroe Powell
 List of hundreds of singers who have appeared with the various Platters groups
 'The Platters' Vocal Group Hall of Fame Page
 The Platters — by Dr. Frank Hoffmann
 The Platters — Biography 
 History of Rock — The Platters 
 The Platters biography & discography by Marv Goldberg 

Афроамериканські виконавці
Музичні колективи, що з'явились 1953
Рок-н-рол
Американські музичні гурти
Музиканти Mercury Records